Білиловський Кесар Олександрович (1859-1938, за іншими даними 1934 року) — український поет, перекладач, видавець, лікар за фахом.
 Андрійчук Кесар Омелянович (* , село Латанці Брацлавського повіту Подільської губернії, нині в складі села Тростянець Тиврівського району Вінницької області — † 7 серпня 1958, смт Тиврів Вінницької області) — український поет. 
 Кесар Вікторія Юріївна, Вікторія Кесар (нар. 11 серпня 1993 у Запоріжжі) — українська стрибунка у воду, медалістка чемпіонату Європи. 
 Кесар (Верховний король Ірландії), Кесар (давньоірл. Cesair, Cessair) — персонаж давньої ірландської міфології.